Буин () — один из 5 шахрестанов (областей) иранской провинции Казвин. Административный центр — город Буин.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Раманд (بخش رامند)
 Шал (بخش شال)
 Центральный (بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا)
 Даштаби (بخش دشتابی)
Население шахрестана на 2011 год составляло 164 723 человека.

Населённые пункты

Примечания 

Шахрестаны Казвина